Casciano ist der Familienname folgender Personen:

 Edgard Antonio Casciano (* 1950), brasilianischer Diplomat

zudem bezeichnet Casciano den Ort Casciano (Murlo)

Siehe auch:
 San Casciano
 Kassian